Mid Ulster peut faire référence à :

 Central Ulster
 Mid Ulster (Assembly constituency)
 Mid Ulster (circonscription britannique)
 Mid Ulster English
 le district de Mid Ulster